Kina har flere betydninger:

 Folkerepublikken Kina – staten der siden 1949 har udgjort størstedelen af området der kendes som Kina.
 Republikken Kina – efter 1949 bestående af Taiwan, Penghu og en række øer udenfor Fujian, som Quemoy og Matsu.
 Storkina – begreb der omfatter Folkerepublikken Kina, Hongkong, Macao og Taiwan
 Fastlandskina – begreb der omfatter Folkerepublikken Kina undtagen Hongkong og Macao.
 Egentlige Kina – historisk betegnelse for de ældste dele af Kina
 Kina (kulturområde) – det område der traditionelt opfattes som Kina.
 Kina (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1967 instrueret af Jens Bjerre
 Kina (film) – dansk kortfilm fra 2019 af Tobias Gundorff Boesen
Andet:
 Kina (møntfod) – møntfoden i Papua Ny Guinea.